Timberlake kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Timberlake (udde),

USA 

 Timberlake, Virginia, ort, Campbell County, 
 Timberlake, Ohio, ort, Lake County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar